Telemeter steht für:

 optischer Entfernungsmesser, u. a.
 Koinzidenzentfernungsmesser
 Raumbildentfernungsmesser
 Telemeter (Uhr), Funktion einer Uhr zur Entfernungsmessung
 GfK-Telemeter, ein Gerät zur Ermittlung von Einschaltquoten, siehe GfK (Unternehmen)

Unternehmen:
 Telemeter (Pay-TV), ehemaliger Pay-TV-Anbieter in den USA und Kanada (1953–1965)
 Telemeter Electronic, siehe Donauwörth#Ansässige Unternehmen